

Огденсбург — місто, штат Нью-Джерсі
 Огденсбург — місто, штат Нью-Йорк
 Огденсбург — селище, штат Вісконсин